Винокур — ремісник, що виготовляє горілку та спирт. Те ж саме, що й винник, гуральник.

Виноку́р — українське та єврейське прізвище.

 Винокур Анатолій Якович — диригент оркестру «Віртуози Кубані», народний артист Росії (2003).
 Винокур Володимир Ісакович (нар. 1927) — графік.
 Винокур Володимир Натанович (нар. 1948) — гуморист.
 Винокур Григорій Осипович (1896—1947) — російський лінгвіст і літературознавець.
 Винокур Іон Срульович (1930—2006) — український археолог, історик, один із провідних дослідників черняхівської культури.
 Винокур Олександр Григорович (1938—2016) — український композитор-шестидесятник, педагог.
 Винокур Тетяна Григорівна (1924—1992) — лінгвіст, донька Григорія Винокура.
 Винокур Юлія Миколаївна (нар. 1959) — українська журналістка, громадська діячка.
 Винокур Ярослав Юрійович (нар. 1974) — український спортсмен-більярдіст, абсолютний чемпіон світу з російського більярда.

Українські прізвища
Єврейські прізвища